Таксономия семейства Кактусовые по Баккебергу (1958) — таксономическая система классификации растений семейства , разработанная немецким ботаником Куртом Баккебергом, опубликованная в шеститомной сводке «Die Cactaceae: Handbuch der Kakteenkunde veröffentlicht» (1958—1962) и содержащая признаки, на основе которых кактусовые объединяются в подсемейства, трибы, подтрибы, группы, виды и разновидности.

Классификация является не окончательной, но в течение некоторого времени была общепринятой, так как наиболее точно отражала исторический ход эволюции растений и родственные связи семейства.

Согласно этой классификации семейство Кактусовые относится к порядку гвоздичноцветных (Caryophyllales) и объединяет многолетние стеблевые суккуленты, принадлежащие к классу двудольных растений. Включает описание 220 родов, около 3000 видов и подразделяется на три подсемейства:

 Pereskioideae К.Sch. — Перескиевые
 Opuntioideae К.Sch. — Опунциевые
 Cereoideae К.Sch. — Цереусовые

Каждое подсемейство в свою очередь делится на трибы и подтрибы, содержащие определенное число родов.

Подсемейство Pereskioideae К.Sch. — Перескиевые 
Объединяет 3 рода наиболее древних кактусов со слабо выраженными суккулентными признаками. Это кустарниковидные или древовидные растения с круглыми стеблями и ветвями, имеющими нормально развитые листья. Опушенные пазухи листьев (ареолы) содержат несколько жестких и острых колючек различной длины. Глохидии отсутствуют. Цветки одиночные, на цветоножках или собраны в соцветие — метелку. Завязь полунижняя и нижняя. Плоды мягкие, шаровидной или грушевидной формы.

Подсемейство подразделяется на две трибы.

 I триба. Pereskieae Britt. & Rose.
 Содержит два рода:
 Pereskiа (Plum.) Mill.
 Rhodocactus (Berger) Knuth.
 II триба. Maihuenieae Backbg.
 Содержит один род:
 Mailiuenia Phil.

Подсемейство Opuntioideae К. Sell. — Опунциевые 
Объединяет 16 родов и более 500 видов широко распространённых растений, отличающихся более высокой степенью суккулентности по сравнению с предыдущим подсемейством. Это прямостоячие или стелющиеся кустарники и кустарнички, часто образующие плотные подушкообразные скопления. Стебли цилиндрические или членистые. Членики различной формы — шаровидной, яйцевидной, плоской, округлой или вытянутой. В верхней части молодых побегов появляются сильно редуцированные листья, сочные, шиловидные, мелкие, со временем опадающие. Характерной морфологической особенностью данного подсемейства является наличие в ареолах пучков глохидий — тончайших щетинок, которые легко опадают при малейшем прикосновении. Цветки колесовидные, крупные, с раздражимыми тычинками, одиночные, появляются в ареолах, расположенных по краям и на верхушке побегов. Цветоножка короткая, трубчатая. Завязь нижняя. Плоды — ягоды шаровидной, продолговатой или грушевидной формы, у многих видов съедобные. Семёна, в отличие от семян всех других кактусов, плоские, с твердой оболочкой, крупные, светлые. Всходы имеют две относительно разобщенные семядоли.

Подсемейство опунциевых содержит три трибы и три подтрибы.

 I триба. Phyllopuntieae Baekbg. Характеризуется наличием плоских, слегка редуцированных листьев.
 Включает роды:
 Quiabentia Britt. & Rose
 Pereskiopsis Britt. & Rose

 II триба. Euopuntieae Backbg. Характеризуется цилиндрическими, сильно редуцированными листьями. Содержит три подтрибы:
 1-я подтриба. Cylindropuntiinae Backbg.
 Включает роды кактусов с цилиндрическими побегами:
 Austrocylindropuntia Backbg.
 Pterocactus К. Sch.
 Cylindropuntia (Eng.) Knuth
 Grusonia F. Reichnb.
 Marenopuntia Backbg.
 2-я подтриба. Sphaeropuntiinae Backbg.
 Включает роды кактусов с шаровидными побегами:
 Tephrocactus Lem.
 Maihueniopsis Speg.
 Corynopuntia Knuth
 Micropuntia Daston
 3-я подтриба. Platyopuntiinae Backbg.
 Включает роды кактусов с плоскими побегами:
 Brasiliopuntia (К. Sch.) Berger
 Consolea Lem.
 Opuntia (Tournef.)
 Nopalea SD.
 III триба. Pseudopuntieae Backbg.
 Объединяет низкие кустарнички с удлиненными побегами, без глохидий, с ночными цветками.
 Содержит один род:
 Tacinga Britt. & Rose.

Подсемейство Cereoideae К. Sch. — Цереусовые 
Является следующей ступенью эволюционного развития и отличается высокой степенью суккулентности. Наиболее обширное подсемейство, объединяющее множество родов, содержащих более 2000 видов, и представленное разнообразными жизненными формами — суккулентными деревьями,- кустарниками, кустарничками, травянистыми. Стебли от шаровидных и свечевидных до колонновидных, без листьев и глохидий, со специфическим строением, которое формировалось под влиянием особых, экстремальных экологических условий. Подсемейство цереусовых подразделяется на две трибы, содержащие две полутрибы и ряд подтриб.

 I триба. Hylocereeae Britt. & Rose. Объединяет тропические лесные цереусы — эпифиты и полуэпифиты с вьющимися или стелющимися стеблями, имеющими воздушные корни. Содержит три подтрибы.
 1-я подтриба. Rhipsalidinae Backbg. Эпифитные кустарнички с членистыми стеблями разнообразной формы (цилиндрическими, плоскими, ребристыми и другими), с мелкими цветками.
 Включает роды:
 Ilhipsalis Gart.
 Lepismium Pfeiff.
 Acanthorhipsalis Britt. & Rose (Аканторипсалис)
 Pseudorhipsalis Britt. & Rose
 Hatiora Britt. & Rose
 Erythrorhipsalis Berger
 Rhipsalidopsis Berger
 Epiphyllanthus Berger
 Pseudozygocactus Backbg.
 Epiphyllopsis (Knuth & Backbg.) Berger
 Schluinbergera Lem.
 Zygocactus K. Sch.
 2-я подтриба. Phyllocactinae Backbg. Эпифитные растения с плоскими широкими листовидными стеблями без колючек, крупными цветками и плодами.
 Включает роды:
 Cryptocereus Alex.
 Marniera Backbg.
 Lobeira Alex.
 Epiphyllum Haw.
 Eccremocactus Britt. & Rose
 Pseudonopalxochia Backbg.
 Nopalxochia Britt. & Rose
 Chiapasia Britt. & Rose
 Disocactus Lindl.
 Wittia K. Sch.
 3-я подтриба. Hylocereinae Backbg. Эпифитные растения с тонкими цилиндрическими ребристыми стелющимися или лазящими стеблями, крупными цветками и плодами.
 Включает роды:
 Strophocactus Britt. & Rose
 Deamia Britt. & Rose
 Werckleocereus Britt. & Rose
 Selenicereus (Berger) Britt. & Rose
 Mediocactus Britt. & Rose
 Weberocereus Britt. & Rose
 Wilmattea Britt. & Rose
 Hylocereus (Berger) Britt. & Rose
 Aporocactus Lem. (Апорокактус)
 II триба. Cereeae Britt. & Rose emend. Backbg. Объединяет цереусовые. Это большая группа древовидных и кустарниковидных растений с высокой степенью суккулентности, Стебли прямостоячие, цилиндрические или шаровидные, ребристые или покрытые сосочками, без воздушных корней. Распространены в тропических и субтропических областях Америки, за исключением влажных тропических лесов. На основании географического распространения а морфологических особенностей из данной трибы К. Бакеберг выделил две полутрибы: Austrocereeae Backbg. (южноамериканские цереусовые) и Вогеосегееае Backbg. (североамериканские цереусовые).
 В полутрибу Austrocereeae Backbg. включены цереусовые, распространенные в Южной Америке (Галапагосские острова, Эквадор, Перу, Боливия, Уругвай, Северная и Центральная Аргентина). На цветках и плодах у них имеются колючки или щетинки. В зависимости от формы стебля кактусов полутриба подразделяется на две подтрибы.
 1-я подтриба. Austrocereinae Backbg. Объединяет южные столбовидные кактусы. Содержит следующие группы родов:
 а) Pfeifferae Berger. Эпифитные небольшие кактусы с дневными цветками. Представлена одним родом Pfeiffera SD.
 б) Milae Backbg. Низкие, образующие колонии кактусы с дневными цветками. Представлена одним родом Mila Backbg.
 в) Corryocerei Backbg. Столбовидные кактусы, цветочные трубки и плоды которых покрыты колючками. Цветки у них открыты как днём, так и ночью.
 Включает роды:
 Corryocactus Britt. & Rose
 Erdisia Britt. & Rose
 Neoraimondia Britt. & Rose
 Neocardenasia Backbg.
 Jungasocereus Ritt.
 Armatocereus Backbg.
 Calymmanthium Ritt.
 Brachycereus Britt. & Rose
 г) Gymnanthocerei Backbg. Столбовидные кактусы с ночными цветками, голыми цветочными трубками и плодами.
 Состоит из родов:
 Jasminocereus Britt. & Rose
 Stetsonia Britt. & Rose
 Browningia Britt. & Rose
 Gymnocereus Backbg.
 Azureocereus Akers & Johnson.
 д) Loxanthocerei Backbg. Кактусы от низких до высоких столбавидных, с узкими зигоморфными дневными цветками.
 Включает роды:
 Cleistanthocereus Backbg.
 Loxanthocereus Backbg.
 Winterocereus Backbg.
 Bolivicereus Card.
 Borzicactus Ricc.
 Seticereus Backbg.
 Akersia Buin.
 Seticleistocactus Backbg.
 Cleistocactus Lem.
 Cephalocleistocactus Ritt.
 Oreocereus (Berger) Ricc.
 Morawetzia Backbg.
 Denmoza Britt. & Rose
 Arequipa Britt. & Rose (Арекипа)
 Submatucana Backbg.
 Matucana Britt. & Rose
 е) Trichocerei Berger emend. Backbg. Кактусы от шаровидных до столбовидных, с колокольчатыми цветками и цветочной трубкой, покрытой волосками. Цветки у них открыты как днём, так и ночью.
 Включает роды:
 Samaipaticereus Card.
 Phillippicereus Backbg.
 Setiechinopsis (Backbg.) de Haas
 Trichocereus (Berger) Ricc.
 Roseocereus (Backbg.) Backbg.
 Eulychnia Phill.
 Rauhocereus Backbg.
 Haageocereus Backbg.
 Pygmaeocereus Johns. & Backbg.
 Weberbauerocereus Backbg.
 Echinopsis Zucc. Эхинопсис
 Leucostele Backbg.
 Helianthocereus Britt. & Rose
 Pseudolobivia (Backbg.) Rackbg.
 2-я подтриба. Aastrocactinae Backbg. Объединяет южные шаровидные кактусы. Содержит следующие группы родов:
 а) Lobiviae Backbg. Шаровидные или низкие столбовидные кактусы с дневными воронковидными или колокольчатыми цветками, образующимися на боковой поверхности стебля.
 Включает роды:
 Acantholobivia Backbg. (Акантолобивия)
 Acanthocalycium Backbg. (Акантокалициум)
 Lobivia Britt. & Rose
 Mediolobivia Backbg.
 Aylostera Speg.
 Rebutia K. Sch.
 Sulcorebutia Backbg.
 б) Austroechinocacti Backbg. Шаровидные или низкие столбовидные кактусы с дневными воронковидными или колокольчатыми цветками, образующимися на верхушке растения. Данная группа родов подразделяется на восточную и западную ветви.
 Восточная ветвь содержит роды:
 Austrocactus Britt. & Bose
 Pyrrhocactus Berger emend. Backbg.
 Brasilicactus Backbg.
 Parodia Speg.
 Uebelmannia Buin.
 Wigginsia Port.
 Eriocactus Backbg.
 Notocactus (K. Sch.) Berger
 Frailea Britt. & Rose
 Blossfeldia Word.
 Soelirensia Backbg.
 Oroya Britt. & Rose
 Gymnocalycium Pfeiff.
 Brachycalycium Backbg.
 Weingartia Werd.
 Neowerdermannia Fric.
 Западная ветвь содержит роды:
 Rodentiophila Ritt.
 Neochilenia Backbg.
 Horridocactus Backbg.
 Delaetia Backbg.
 Reicheocactus Backbg.
 Neoporteria Britt. & Rose emend. Backbg.
 Eriosyce Phill.
 Islaya Backbg.
 Pilocopiapoa Ritt.
 Copiapoa Britt. & Rose
 В полутрибу Boreocereae Backbg. включены цереусовые, распространенные главным образом в Северной Америке (Канада, США, Мексика), а также в отдельных областях Южной Америки (Гвиана, Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия, Аргентина, Парагвай, Уругвай, Бразилия). Полутриба характеризуется отсутствием колючек или щетинок на цветках и плодах и подразделяется на две подтрибы.
 1-я подтриба. Boreocereinae Backbg. Объединяет северные столбовидные кактусы. Содержит следующие группы родов:
 а) Leptocerei Berger. Столбовидные кактусы с дневными или ночными крупными цветками. Цветочная трубка у них покрыта волосками или колючками, плоды покрыты колючками.
 Включает роды:
 Acanthocereus (Berger) Britt. & Bose
 Peniocereus (Berger) Britt. & Rose
 Dendrocereus Britt. & Rose
 Neoabbottia Britt. & Rose
 Leptocereus (Berger) Britt. & Bose
 б) Leocerei Backbg. Низкие свечевидные кактусы с ночными мелкими цветками и чешуйками на цветочной трубке.
 Включает роды:
 Leocereus Britt. & Bose
 Zehntnerella Britt. & Rose
 в) Echinocerei Backbg. Низкие, с прикорневыми отпрысками, растущие группами кактусы с воронковидными крупными цветками и зелёным рыльцем. Цветочные трубки и плоды у них покрыты колючками.
 Включает роды:
 Echinocereus Eng.
 Wilcoxia Britt. & Rose.
 г) Nyctocerei Berger. Кактусы с тонкими длинными поникающими стеблями и ночными цветками. ***** Включает роды:
 Nyctocereus (Berger) Britt. & Rose
 Eriocereus (Berger) Ricc.
 Harrisia Ritt.
 Arthrocereus Berger
 Machaerocereus Britt. & Rose.
 д) Heliocerei Backbg. Свечевидные и поникающие кактусы с дневными цветками.
 Включает роды:
 Heliocereus (Berger) Britt. & Rose
 Bergerocactus Britt. & Rose
 Rathbunia Britt. & Rose.
 е) Pachycerei Berger emend. Backbg. Столбовидные кактусы с крупными цветками, как дневными, так и ночными. Отдельные роды в зоне цветения образуют цефалии.
 Включает роды:
 Polaskia Backbg.
 Lemaireocereus Britt. & Bose emend. Backbg.
 Pachycereus (Berger) Britt. & Rose
 Iieliabravoa Backbg.
 Marshallocereus Backbg.
 Rooksbya Backbg.
 Ritterocereus Backbg.
 Carnegiea Britt. & Rose
 Neobuxbaumia Backbg.
 Pterocereus Doug. & Mir.
 Marginatocereus (Backbg.) Backbg.
 Stenocereus (Berger) Ricc.
 Isolatocereus (Backbg.) Backbg.
 Anisocereus Backbg.
 Escontria Rose
 Hertrichocereus Backbg.
 Mitrocereus (Backbfe.) Backbg.
 Neodawsonia Backbg.
 Cephalocereus Pfeiff.
 Backebergia H. Bravo
 Haseltonia Backbg.
 ё) Polyanthocerei Backbg. Столбовидные и древовидные кактусы с мелкими цветками.
 Содержит роды:
 Myrtillocaclus Cons.
 Lophocereus (Berger) Britt. & Rose.
 ж) Gymnocerei Backbg. Свечевидные и кустарииковидные, сильно разветвляющиеся кактусы с ночными цветками. Цветочная трубка у них длинная, покрытая чешуйками.
 Содержит роды:
 Brasilicereus Backbg.
 Monvillea Britt. & Rose
 Cereus Mill.
 з) Cephalocerei Backbg. Кактусы от столбовидных до древовидных, с цветками, появляющимися из цефалиев и псевдоцефалиев.
 Включает роды:
 Castellanosia Card.
 Subpilocereus Backbg.
 Pilosocereus Byl. & Rowl.
 Micranthocereus Backbg.
 Facheiroa Britt. & Rose
 Thrixanthocereus Backbg.
 Pseudoespostoa Backbg.
 Vatricania Backbg.
 Austrocephalocereus Backbg.
 Neobinghamia Backbg. emend. Backbg.
 Espostoa Britt. & Rose
 Coleocephalocereus Backbg.
 Stephanocereus Berger
 Arrojadoa Britt. & Rose.
 и) Cephalocacti Backbg. Шаровидные кактусы с цветками, появляющимися из цефалиев.
 Содержат роды:
 Melocactus L. & О.
 Discocactus Pfeiff.
 2-я подтриба. Boreocactinae Backbg. Объединяет северные шаровидные кактусы. Содержит следующие группы родов:
 а) Boreoechinocacti Backbg. Шаровидные кактусы, цветки которых появляются из ареол.
 Включает роды:
 Echinocactus L. & О.
 Homalocephala Britt. & Rose
 Astrophytum Lem.
 Sclerocactus Britt. & Rose
 Leuchtenbergia Hook.
 Neogomesia Castan.
 Ferocactus Britt. & Rose
 Echinofossulocactus Lawr.
 Hamatocactus Britt. & Rose
 Coloradoa Boiss. & Davids.
 Thelocactus (K. Sch.) Britt. & Rose
 Echinomastus Britt. & Rose
 Utahia Britt. & Rose
 Pediocactus Britt. & Rose
 Gymnocactus Backbg.
 Strombocactus Britt. & Rose
 Obregonia Fric
 Toumeya Britt. & Rose
 Navajoa Croiz.
 Pilocantlius Bens. & Backbg.
 Turbinicarpus Backbg. & Buxb.
 Aztekium Boed.
 Lophophora Coult.
 Epithelantha Web.
 Glandulicactus Backbg.
 Ancistrocactus Britt. & Rose. (Анцистрокактус)
 б) Mamillariae Berger emend. Backbg. Шаровидные или цилиндрические кактусы, ребра которых в большей или меньшей степени разделены на сосочки. Цветки появляются из аксилл или из бороздок, направленных от ареол к аксиллам.
 Включает роды:
 Neolloydia Britt. & Bose
 Neobesseya Britt. & Rose
 Escobaria Britt. & Rose
 Lepidocoryphantha Backbg.
 Coryphantha (Eng.) Lem.
 Roseocactus Berger
 Encephalocarpus Berger
 Pelecyphora Ehrenbg.
 Ortegocactus Alex.
 Solisia Britt. & Rose
 Ariocarpus Scheidw.
 Mamillaria Haw.
 Porfiria Boed.
 Krainzia Backbg.
 Phellosperma Britt. & Rose
 Dolichothele (K. Sch.) Britt. & Rose emend. Backbg.
 Bartschella Britt. & Rose
 Mamillopsis (Morr.) Web.
 Cochemiea (Brand.) Walt.

См. также 
 Таксономия семейства Кактусовые

Примечания

Литература 
 

Кактусовые
Классификации цветковых растений
История ботаники